Stig Engström kan syfta på:

 Stig Engström (skådespelare)
Stig Engström (Skandiamannen), misstänkt för mordet på Olof Palme